Quai François-Mitterrand désigne plusieurs odonymes, dont :
 Un quai à Caen ;
 Un quai à La Ciotat ;
 Un quai à Nantes ;
 Un quai à Paris.